Thunder Mountain (engl. für „Donnerberg“) bezeichnet:
 Thunder Mountain (1925), US-amerikanisches Filmdrama
 Thunder Mountain (1935), US-amerikanischer Western
 Thunder Mountain (1947), US-amerikanischer Western, Neuverfilmung des vorigen
 Thunder Mountain (Roman), Roman von Rachel Lee

Thunder Mountain ist der Name folgender Berge:
 Thunder Mountain (De Long Mountains), Berg in Alaska